

Erelijst 

Nederlands kampioenschap libre klein